Les proto-tétrapodes, parfois désigné sous le nom de tétrapodes-souches, désigne un groupe paraphylétique de sarcoptérygiens, composé de tous les animaux plus étroitement liés aux vertébrés à quatre pattes existants qu'à leurs plus proches parents existants, mais à l'exclusion du groupe-couronne Tetrapoda. Le groupe est défini par référence stricte à la phylogénie plutôt qu'aux traits comme dans la systématique traditionnelle. Ainsi, certains sarcoptérygiens à nageoires sont considérés comme des tétrapodes souches.

Contenu du groupe 

Les tétrapodes souches sont membres du clade Tetrapodomorpha, le groupe total et le taxon qui comprend également leurs descendants, le groupe-couronne des tétrapodes.

Les tétrapodes englobe trois grades distincts successivement plus proches du groupe-couronne Tetrapoda.

 Osteolepiformes, un groupe paraphylétique de poissons à nageoires lobées qui comprend les familles Canowindridae, Tristichopteridae, Megalichthyidae et les Osteolepidae.
 Elpistostegalia, les poissons à nageoires lobées les plus avancés (Tristichopteridae) et les "ichthyopodes" (tels que Panderichthys et Tiktaalik)
 Ichthyostegalia, les labyrinthodontes primitifs principalement aquatiques tels que Acanthostega, Ichthyostega, Tulerpeton, et probablement les loxommatidés.

Ichthyostegalia et Labyrinthodontia constituent des grades évolutifs paraphylétiques plutôt que des clades, les amniotes et les amphibiens modernes se ramifiant à un moment donné de ces derniers. Les tétrapodes souches peuvent également inclure Temnospondyli et Lepospondyli, selon les auteurs. Cela est dû à l'origine incertaine des amphibiens modernes, dont la position dans l'arbre phylogénétique dicte quelles lignées vont dans le groupe-couronne Tetrapoda. Il n'y a pas non plus pour le moment de consensus sur la phylogénie des tétrapodes souches, ni sur la façon dont les tétrapodes eux-mêmes devraient être définis (c'est-à-dire comme un groupe-couronne, ou comme un groupe basé sur l'apomorphie, en utilisant le membre avec des doigts), contenu du groupe incertain.

Notes et références

Notes

Références 

Taxon d'animaux obsolète
Sarcoptérygien préhistorique